Файнберг —  — німецьке та єврейське прізвища.

Походження 

Прізвище Фійнберг походить від німецького словосполучення «Feinberg», що в перекладі означає «красива гора». Воно з'явилось в результаті поєднання двох коренів німецької мови або мови ідиш. Подібні прізвища особливо поширені серед ашкеназських євреїв. Такі «штучні» прізвища створені в так званому «галицькому» стилі: Розенгольц — «дерево троянд», Вайншельбойм — «вишневе дерево» тощо. Найчастіше складовими частинами таких прізвищ були слова, що позначають дорогоцінні камені, кольори, елементи флори і фауни в першій її частині і топографічний образ або слова, що відносяться до світу рослин — у другій.

Історія 

Прізвище Файнберг носила відома сім'я сіоністів і перших поселенців в Ерец-Ісраель.

Йосеф Файнберг, який народився в 1855 році в Таврійській губернії, біг від погромів 1881 року і переселився в Ерец-Ісраель. Йосеф був одним із засновників міста Рішон-ле-Ціон і перебував серед тих, хто приймав Теодора Герцля під час його відвідин Ерец-Ісраель в 1898 році.

Його молодший брат Ісраель Файнберг жив у Гедері, де став одним з перших охоронців поселення і організував посадку евкаліптових дерев для осушення навколишніх боліт. Ісраель помер у віці 46 років, виснажений малярією і важкою працею.

Його син Авшалом Файнберг був одним із засновників групи «Нілі» — підпільної єврейської організації, що діяла в Ерец-Ісраель під час Першої світової війни. У 1917 році Авшалом відправився в розвідку в Єгипет і був застрелений бедуїнами. Тільки в 1967 році, після Шестиденної війни, останки Авшалома Файнберга були знайдені біля Рафаха (під пальмою, що виросла з кісточки фініка, який він ніс з собою) і поховані з державними почестями на горі Герцля в Єрусалимі.

Прізвище Фінберг в дореволюційній Росії зустрічалася в таких містах, як Рига, Понівеж, Ковно та Мозирі.

Відомі носії 
 Файнберг Віктор Ісакович (нар. 1931 р.) — філолог, видатний діяч дисидентського руху в СРСР.
 Файнберг Євген Львович (1804—1937) — діяч ВЛКСМ та ВКП(б), організатор молодіжного руху.
 Файнберг Йосип (1886—1957) — діяч міжнародного соціалістичного та комуністичного руху.
 Файнберг Леонід (нар. 1958 р.) — міжнародний авантюрист.
 Файнберг Михайло Лазаревич (1920—1971) — ленінградський архітектор.
 Файнберг Олександр Аркадійович (1939—2009) — російський поет, народний поет Узбекистану.
 Файнберг Юрій Вульфович (1937—2010) — радянський шашкіст.
 Файнберг Яків Борисович (1918—2005) — український фізик родом із Золотоноші, член-кореспондент АН УРСР (із 1964).
  Файнберг  — справжнє прізвище російського драматурга Валентина Красногорова.
  Файнберг  — справжнє прізвище російського оперного співака (ліричного тенора, потім баритона), оперного режисера Якова Львовича Горського (1867—1935).

Див. також 

 Фінберг
 Фейнберг

Примітки